Veliko Otok je lahko:

 Veliki Otok, Postojna
 Veliki Otok, Legrad